De Zwitserse kampioenschappen schaatsen allround is een schaatstoernooi dat meestal jaarlijks wordt verreden.

De meeste kampioenschappen zijn gehouden op de IJsbaan van Davos. In het begin zijn er twee kampioenschappen elders in Zwitserland geweest en tegenwoordig wordt ook nog weleens uitgeweken naar de IJsbaan van Innsbruck in buurland Oostenrijk of naar Inzell in Duitsland.

Tussen 12 en 14 januari 2018 wordt de St. Moritz Open verreden; een een open kampioenschap Afstanden.

Mannen 
De kampioenschappen voor mannen worden meestal verreden over een grote vierkamp (500, 1500, 5000 en 10.000 meter), hoewel er de laatste jaren soms ook sprake is van een kleine vierkamp (500, 3000, 1500 en 5000 meter), maar niet elk jaar.

In de beginjaren waren er ook andere combinaties te bewonderen zoals een driekamp over 500, 1500 en 5000 meter of een vierkamp over 500, 1000, 1500 en 5000 meter.

Vrouwen 
Hier geldt dat de kampioenschappen meestal werden verreden over een minivierkamp (500, 1500, 1000 en 3000 meter), de laatste jaren (sinds 2003) echter over de kleine vierkamp (500, 3000, 1500 en 5000 meter), hoewel ook de minivierkamp soms weer op het programma staat.

Nationaal kampioenschap schaatsen
Schaatsen in Zwitserland